La brioscia, variante italiana della francese brioche, è un tipico dolce al forno molto diffuso in Sicilia, dove è detta anche brioscia cû tuppu.

Etimologia

Il termine brioche, adattato in italiano in brioscia, deriva dal normanno brier, ossia "impastare". 
La stessa radice si trova in "pane brié", specialità normanna. Il suffisso -oche è stato aggiunto al verbo brier quale sostantivazione per designare il prodotto finale.

Il primo utilizzo noto del termine brioche nel francese risale al 1404.
L'origine normanna è assegnata da Cotgrave nel suo Dictionarie of the French and English Tongues del 1611.

Mentre le prime occorrenze di brioscia in siciliano sono incerte, sono attestate nel napoletano dal 1887 e nell'italiano dal 1905 come prestito puro di brioche.

In siciliano è detta estensivamente brioscia cû tuppu, dove quest'ultima significa "chignon" ed è nota anche come briscia câ còppula.

Origini e preparazione 
Nata come variante siciliana della brioche francese e precisamente della brioche à tête, si differenziava per la preparazione, per gli ingredienti (farina, strutto, uova, lievito e zucchero) e per l'alveolatura.
Originariamente la brioscia veniva preparata con lo strutto, poiché il burro era un ingrediente troppo costoso, quindi utilizzato solo dalle famiglie benestanti. Oggi invece è più comune trovarla a base di burro, dato che questo è più leggero e meno grasso dello strutto. A seconda della località si possono notare sostanziali differenze.

La tradizione siciliana riporta che la brioscia cû tuppu fu inventata a Santa Teresa di Riva (in provincia di Messina), prendendo ispirazione dal seno di una donna. La parte più buona e più contesa, è appunto il cosiddetto “tuppo”, la parte superiore della brioche, molto simile le ad uno chignon.

Diffusione e varianti 
Dolce tipico siciliano, è diffuso anche in altre zone del sud Italia come Puglia, Calabria e Salento.

Nel salentino è di forma semisferica leggermente schiacciata, che si distingue dalla brioche classica o dal cornetto sia per la pasta più compatta sia per gli ingredienti e la preparazione.

Nel messinese solitamente è più morbida e lievitata, nel catanese ha una consistenza maggiore ed è meno lievitata.

Si inzuppa con la granita, oppure è molto diffusa la variante con la farcitura di gelato.

Ingredienti 

Gli ingredienti della brioscia sono costituiti da:

 farina di forza, ossia farina con elevato contenuto di glutine, tipo manitoba
 lievito di birra
 zucchero semolato
 uova
 burro (tradizionalmente strutto)
 latte intero
 marsala o miele (in alcune ricette)
 sale
 vanillina (in alcune ricette)

Note

Voci correlate 
 brioche
 Brioche con gelato
 Granita

Altri progetti 

Dolci al forno
Pani dolci
Cucina siciliana